Чемпіонат Швейцарії з хокею 1983 — 72-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став ХК «Біль» (3 титул). НЛА покинув ХК «Амбрі-Піотта», який вибув до НЛБ.

Регламент 
За регламентом на першому етапі команди грали в чотири кола. Шістка найкращих з урахуванням половини очок першого етапу, відіграли матчі в 2 кола та виявили призерів чемпіонату. Два найгірших клуба НЛА разом з чотирма найкращими клубами НЛБ, також в два кола виявляли два клуби, що залишаться в НЛА.

Підсумкова таблиця (перший етап)

Фінальний раунд 

 Команди стартували з половиною набраних очок на першому етапі.

Втішний раунд

Найкращі бомбардири

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1983 у швейцарському спорті